

Miejscowości 
 Miasto Aniołów – tłumaczenie oryginalnej tajskiej nazwy Bangkoku, Krung Thep
 Miasto Aniołów – tłumaczenie oryginalnej hebrajskiej nazwy Kirjat Malachi
 Miasto Aniołów – luźne tłumaczenie oryginalnej hiszpańskiej nazwy Los Ángeles, dosł. „anioły”
 Miasto Aniołów – potoczne określenie Torunia, ze względu na obecność anioła w herbie miasta

Miejsca 
 Miasto Aniołów – cmentarz w Biesłanie

Filmy i seriale 
 Miasto Aniołów (Angel Town) – amerykański film akcji z 1990 roku w reżyserii Erica Karsona
 Miasto Aniołów 2 (Juice) – amerykański dramat kryminalny z 1992 roku w reżyserii Ernesta Dickersona
 Miasto aniołów (City of Angels) – amerykański film fabularny z 1998 roku w reżyserii Brada Silberlinga
 Miasto Aniołów, właśc. Kruk 2: Miasto Aniołów (The Crow 2: City of Angels) – amerykański thriller fantastyczny z 1996 roku w reżyserii Tima Pope’a
 City of Angels – amerykański serial medyczny wyemitowany w 2000 roku.

Musicale 
 Miasto aniołów

Zobacz też 
 Angels Camp